Asunta är ett efternamn, som burits av bland andra:

Anssi Asunta (född 1938), finländsk konstnär
Elina Asunta (1913–2011), finländsk konstnär
Heikki Asunta (1904–1959), finländsk målare och författare
Mikko Asunta (1911–2005), finländsk riksdagsledamot